Сильверфо́кс () — вымышленная героиня американских комиксов издательства Marvel Comics. Наиболее известна как бывшая девушка Росомахи. 

На протяжении многих лет с момента её первого появления в комиксах героиня появлялась в других медиа продуктах, в том числе мультсериалы, фильмы и видеоигры.

История публикаций 
Сильверфокс была создана сценаристом Крисом Клэрмонтом и художником Джоном Бьюсемой, дебютировав в Wolverine Vol vol. 2 #10 (Август 1989). Сценарист Стивен Грэм Джонс написал историю о Сильверфокс для антологии Marvel's Voices: Indigenous Voices (Ноябрь 2020), поскольку счёл героиню «близкой по духу», а также из-за её принадлежности к «черноногим индейцам».

Биография 
Впервые Кайла Сильверфокс появилась на страницах комиксов в августе 1989. По сюжету, в 1910 она стала жить вместе с Логаном в канадских Скалистых горах. Другой житель поселения по имени Виктор Крид напал на Сильверфокс и избил её до потери сознания. Логан, узнав об этом, вызвал Саблезубого на бой, но проиграл. После этого он покинул страну, не зная, что Кайла всё-таки выжила.

Спустя большое количество времени Кайла стала участницей программы «Оружие Икс», где воссоединилась с Логаном. Однако все участники этой программы были лишены воспоминаний, и поэтому она не вспомнила о том, что сделал с ней Виктор.

Из-за тяжелого воздействия на память Кайла предала свою команду и стала участницей террористической организации «Гидра» и убила профессора Торнтона, учёного организации «Оружие Икс». Участвовала в отравлении Марико Яшиды, возлюбленной Логана. Вместе с участниками Команды Икс нашла Альдо Ферро, человека, который много лет назад стер им память. Во время стычки Команды Икс и Альдо была убита Саблезубым и была перенесена Росомахой в Скалистые горы, туда, где они жили раньше.

Вне комиксов

Телевидение  
Сильверфокс появляется в серии «Оружие Икс, ложь и видео» мультсериала «Люди Икс» 1992 года.
Сильверфокс фигурирует в анимированном комиксе «Росомаха против Саблезубого», где её озвучила Хезер Дорксен.

Кино 
Линн Коллинз исполнила роль Кайлы Сильверфокс в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха» 2009 года. По версии фильма, вместо дара ускоренного исцеления она обладает способностью тактильного внушения. Изначально героиню должна была сыграть Мишель Монаган, однако та не смогла принять участие в фильме из-за конфликта в расписании с другими проектами. Описывая свою роль, Коллинз заявила: «Мне пришлось переиграть всех парней и их способности, связанных с большим количеством тестостерона. Но я узнала, что женская сила убеждения легко превосходит клыки, ножи и оружие». В статье Indian Country Today кастинг Линн Коллинз на роль героини комиксов Сильверфокс был отнесён к политике Голливуда по возвращению к эпохе «краснолицых», очень старой тенденции изображать некоренных людей как коренных.
В фильме «Росомаха: Бессмертный» Логан называет имя Кайлы во время ночного кошмара, но все равно не вспоминает её. Кроме того, её голос можно услышать в финале фильма. Для этого были использованы материалы фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха»

Видеоигры 
Эйприл Стюарт озвучила Сильверфокс в игре X-Men Origins: Wolverine 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Сильверфокс на Marvel.com
 Сильверфокс на Marvel Wiki
 Сильверфокс на Comic Vine

Персонажи Людей Икс
Персонажи, созданные Крисом Клэрмонтом
Супергероини Marvel Comics
Персонажи фильмов
Вымышленные женщины
Вымышленные учителя
Вымышленные гипнотизёры
Вымышленные персонажи, страдающие амнезией